Zimowa Uniwersjada 2023 – 30. edycja zimowej Uniwersjady rozegrana została w dniach 12–22 stycznia w Lake Placid. Zawody zostały przeprowadzone w 85 konkurencjach w 12 dyscyplinach.

5 marca 2018 roku Międzynarodowa Federacja Sportu Uniwersyteckiego zatwierdziła Lake Placid, jako organizatora trzydziestej edycji zimowej Uniwersjady.

Była to druga edycja uniwersjady rozegrana w Lake Placid, poprzednia w 1972 roku. Natomiast, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to była trzecia edycja Uniwersjady. Oprócz zimowej z 1972 roku, gospodarzem Letniej Uniwersjady było Buffalo w 1993 roku.

Dyscypliny 
Na Uniwersjadzie rozegranych zostało 85 konkurencji w 12 dyscyplinach.

Kalendarz 
Źródło:

Miejsca

Reprezentacja Polski

Tabela medalowa 

Stan po zakończeniu Uniwersjady.

Przypisy

Bibliografia